Ousse bezeichnet:

 Ousse, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Ousse-Suzan, französische Gemeinde im Département Landes 
 Ousse (Gave de Pau), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gave de Pau
 Ousse des Bois, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gave de Pau